Monesterio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monesterio (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Monesterio (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar